Les élections régionales de 1974 dans le Land de Salzbourg (Landtagswahl in Salzburg 1974) se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

1974
Salzbourg
Mars 1974